Соревнования по Регби-15 на маккабиаде 2017 пройдут 7 по 13 июля среди юниоров и с 7 по 16 июля среди спортсменов старше 18 лет. Будут разыграны два комплекта медалей. Турнир пройдёт в институте Уигейта в Нетаннии.

Юниоры

Групповой турнир

Финал

Открытые соревнования

Rosters 
 Australia
Aaron Stern
Adam Karras
Benjamin Quittner
David Helfenbaum
David Krantz
Harry Goldman
Jared Ellison
Joshua Antico
Michael Paradise
Nathan Ezekiel
Nicholas Molnar
Zak Michael

 USA
Chance Doyle
Devin Ibanez
Devin Pearl
Howard Goldsmith
Isaac Katz
Jack Braun
Jared Braun
Joseph Krassenstein
Sam Harrison
Shawn Cox
Tanner Mohr

 France
Alexandre Darmon
Arthur DE LONGEVIALE
Arthur Grossmann
David Delwasse
David Nasset
Julien Gouache Brakha
Samuel Delwasse
Shannon Attal

 Argentina
Alex Potap
Andres Masuyama Abramovich
Ariel Kusnier
Ariel Pasijoff
Arturo Chinizon
Dan Gidekel
Daniel Pinsky
Dino Zweig
Ezequiel SZABO
Facundo Pallarols Latendorf
Federico Janin
Federico Mohadeb
Kevin Olkenitzky
Lucas Gurevich
Marcos Flegmann Sandler
Martin De Paz
Matias Ankia Cohen
Matias Sigal
Nicolas Mohadeb
Pablo Molina
Rafael Juaya
Sebastian Lemkin
Sergio Carbonelli
Sergio Ciporkin
Tomas Gloviar

 South Africa
Brandon Sweet
Brent Kier
David Geffen
David Jordaan
Dylan Coll
Greg Freeman
Jared Goldblatt
Jared Sichel
Jeese Wilensky
Jonathan Halliday
Jordan Chait
Keegan Cohen
Paul Cohen
Thomas Berman
Tyrell Tintiger

 Israel
Adam Kezell
Adrian Rainstein
Amit Kakoun
Dor Perl
Eyal Bourlas
Levan Gikashvili
Ohad Reuveni
Ori Abutbul
Oz Hayman
Uri Gail
Ward Fawarsy
Yuval Zindani

Квалификационные матчи

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Федерация регби Израиля
 Финал открытого турнира США-ЮАР

Регби на Маккабиаде 2017